Een verkeersweg:
 N709 (Frankrijk)
 N709 (Nederland), zie Provinciale weg 709

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing